Сион (израз), назив мјеста у Библији који се користи као синоним за Јерусалим и Земљу Израел
 Сионска гора, брдо у југоисточном дијелу Јерусалима
 Сион (Швајцарска), град у Швајцарској у кантону Вале
 Сион (Кваутемок), насеље у Мексику у општини Кваутемок
 Сион (лист 1874)